Stati Uniti d'America
Roanoke – fiume della Virginia e della Carolina del Sud
Roanoke – città della Contea di Randolph, Alabama
Roanoke – villaggio della Contea di Woodford, Illinois
Roanoke – città della Contea di Huntington, Indiana
Roanoke – città della Contea di Denton, Texas
Roanoke – città autonoma della Virginia 
Contea di Roanoke – contea della Virginia
Isola di Roanoke – isola della Carolina del Nord
Colonia di Roanoke – colonia inglese fondata sull'isola omonima nel XVI secolo